Челмсфорд:

 Челмсфорд — город и одноимённый район со статусом «сити» в Англии, графство Эссекс.
 Челмсфорд Сити — английский футбольный клуб из города Челмсфорд, Эссекс.